Национален отбор по волейбол на Парагвай може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Парагвай
 Женски национален отбор по волейбол на Парагвай